Consejo Regional hace referencia a varios artículos:

Administración
 Consejo regional (Francia)
 Concejo regional (Israel)
 Consejo regional (Italia)
 Consejo regional (Nicaragua)
 Consejos regionales de Chile
 Consejos regionales del Perú